Die Schwarzwasserbrücke in Schwarzenburg, Kanton Bern, besteht aus einer 170 Meter langen stählernen Strassenbrücke von 1882, ergänzt mit einer Eisenbahnbrücke aus Beton von 1979.

Sie ist Teil der Bahnstrecke Bern-Schwarzenburg und führt über das Schwarzwasser an dessen Mündung zur Sense.

Literatur 
 Die Schwarzwasser-Brücke auf der Strasse von Bern nach Schwarzenburg. In: Schweizerische Bauzeitung, 6. December 1884, S. 141–143. 
 Die Schwarzwasser-Brücke auf der Strasse von Bern nach Schwarzenburg (Schluss). In: Schweizerische Bauzeitung, 13. December 1884, S. 147–149. 
 Bau der Schwarzwasserbrücke. In: Schweizer Ingenieur und Architekt, 1979, S. 716–720.

Siehe auch 
 Liste der Kulturgüter in Köniz
 Liste der Kulturgüter in Schwarzenburg

Weblinks 

Bogenbrücke
Strassenbrücke in der Schweiz
Stahlbrücke
Eisenbahnbrücke in der Schweiz
Spannbetonbrücke
Brücke im Kanton Bern
Kulturgut von regionaler Bedeutung im Kanton Bern
Erbaut in den 1880er Jahren
Erbaut in den 1970er Jahren
Schwarzenburg BE
Brücke in Europa